Grand View Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grand View Heights (Minnesota)
 Grand View Heights (New York)
 Grand View Heights (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Grandview Heights